Рубенов:

 Рубенов () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Рубенов, Генрих — бургомистр города Грайфсвальд в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Рубенов, Рубен Гукасович — 6-й Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР.